Керри Раймонд Болтон () (род. 1956) — писатель и политический активист из Новой Зеландии, придерживающийся праворадикальных и ультраконсервативных взглядов. Произведения Керри Болтона неоднократно признавались неонацистскими, антисемитскими и сатанистскими.

Биография 
В 1980 году Керри Болтон стал одним из основателей новозеландского отделения неонацистской организации «белых людей нееврейского происхождения» — Церкви Одина ().

Керри Болтон редактировал и публиковал ряд информационных бюллетеней, таких как «Ядро» () и «Судьба Запада» (). После размолвки с представителями оккультной секты «Храм Сета» () в 1992 году создал неонацистскую организацию «Орден Пути левой руки» (). Спустя два года «Орден Пути левой руки» был переименован в «Орден Левого пути» (), который, в свою очередь, был преобразован в «национал-социалистический и сатанинский» «Черный Орден» (). Согласно данным представителей «Черного Ордена» отделения организации (ложи) помимо Соединенных Штатов и Австралии находились на территории и шести европейских стран, основной задачей которых являлась «мобилизация политических групп и молодежи» для продвижения «оккультно-фашистских» идей. Помимо мобилизации «фашистских групп» Керри Болтон занимался редактированием и публикацией журналов неонацистской и сатанинской направленности — «Черный Орден» (), «Пылающий меч» (), «Ядро» () и «Судьба Запада» (), основными темами которых было изучение наследия Сави́три Де́ви Мухерджи́, Юлиуса Эволы и Эзры Паунда.

Керри Болтон является соучредителем «Националистической Рабочей Партии» () и одно время занимал должность секретаря «Фашистского Союза Новой Зеландии» (), который активно занимался продвижением идей «патриотического социализма» новозеландского политика Джона Ли (). В 2004 году Керри Болтон исполнял роль секретаря «Национального Фронта Новой Зеландии» () и представителя «Новых правых» (). В связи с возникшими разногласиями с неонацистскими и крайне правыми экстремистскими группировками Керри Болтон покинул пост, занимаемый им в «Национальном Фронте Новой Зеландии».

Керри Болтон активно публиковался на ресурсах голландского политика националистического толка Альфреда Вирлинга () и австралийского историка-ревизиониста и отрицателя Холокоста — Фредерика Тобина. По мнению американского историка-консерватора Пола Готфрида (), опубликованная в 2002 году книга Керри Болтона «Правые мыслители» () — одно из самых удачных произведений, излагающее взгляды представителей крайне правого политического спектра.

После подачи официальной жалобы со стороны Керри Болтон в 2008 году на опубликованную Университетом Уаикато () исследовательскую работу «Мозговой трест Темных Сил: Керри Болтон и Орден Пути левой руки. Анализ взаимосвязи сатанизма с неонацизмом» () последняя была временно изъята из хранилищ Университета до окончания расследования. Основной темой указанной работы было исследование взаимосвязи сатанизма и неонацизма в Новой Зеландии. Работа прошла необходимые для публикации научных исследований согласования, в ходе которых получила положительные заключения представителей двух университетов. Профессор Дов Бинг (), осуществлявший процесс публикации исследования в Университете Уаикато, назвал её образцом «первоклассной научной работы». Несмотря на заключение представителей научных кругов Новой Зеландии Керри Болтон утверждал, что опубликованная Университетом Уаикато работа «недостаточно проработана» и направлена против конкретного физического лица (в данном случае — против Керри Болтона). После получения жалобы со стороны Керри Болтона на опубликованное Университетом Уаикато научное исследование, вице-председатель профсоюза научных работников Новой Зеландии () Рой Крауфорд () выступил со специальным заявлением в котором указал, что опубликованная Университетом Уаикато работа прошла проверку со стороны научного сообщества.

В 2009 году Керри Болтон подал жалобу в Комиссию по стандартам вещания Новой Зеландии () против программы Ideas, выходившей на радиостанции национального радио Новой Зеландии (), обвинив последнюю в предоставлении слова поэту-марксисту и социологу Скотту Гамильтону (). Согласно жалобе Керри Болтона Гамильтон сделал необоснованные заявления о том, что Керри Болтон является «отрицателем Холокоста», имеет «тесные отношения с ревизионистами из Аделаидского Института ()», «распространяет антисемитские и отрицающие Холокост лозунги в антивоенном движении Новой Зеландии» и «сбивает с пути новозеландскую молодежь». Согласно жалобе Керри Болтона все озвученные Скоттом Гамильтоном заявления не имеют ничего общего с действительностью и представляют собой не что иное, как измышления. Изначально надзорные органы Новой Зеландии в лице Комиссии по стандартам вещания (Broadcasting Standards Authority) поддержали поданную Керри Болтоном жалобу, покритиковав Национальное радио Новой Зеландии за публикацию «непроверенных данных», но в декабре 2010 года изменили свое решение в отношении жалобы Керри Болтона и отвергли все его обвинения.

В декабре 2009 Керри Болтон подал жалобу в «Совет по вопросам прессы» () на статью Джона Маккрона () «Радикальный смутьян» (), опубликованную газетой «The Press». В своей жалобе Керри Болтон указал, что в опубликованной статье совершенно неверно указана его связь с «сатанизмом и неонацизмом», «превосходством белых», «псевдо-фашистскими взглядами» и отношение к созданию в Новой Зеландии неонацистской организации «Новые правые Новой Зеландии» (). Совет по вопросам прессы в своем решении от 26 марта 2010 года частично поддержал жалобу Керри Болтона, указав, что опубликованная газетой "«The Press» статья содержит наличие «неточностей и предвзятостей».

На русский язык переведены и опубликованы в сети интернет книги Керри Болтона "Левые психопаты" и "Правые мыслители", а также статьи "Религия, мистика и миф "оккультного Рейха"", "Антигитлеровское подполье в рамках немецкой Консервативной революции", "Немецкие евреи-националисты во времена Веймарской республики и в первые годы Третьего рейха", "Голод в США и провал «Нового курса»" и ""Святой Иосиф". Был ли Сталин защитником церкви?"

Библиография 
 Thinkers of the Right: Fascism, Nationalism & Elitism Amongst the Literati (Luton Publications, 2002)
 Otto Strasser's "New Europe" (Renaissance Press, 2011)
 Revolution from Above (Arktos Media 2011)
 Artists of the Right (Counter-Currents 2012)
 The Parihaka Cult (Black House Publishing 2012)
 Stalin: The Enduring Legacy (Black House Publishing 2012)
 The Psychotic Left (Black House Publishing 2013)
 The Banking Swindle (Black House Publishing 2013)
 Babel Inc. (Black House Publishing 2013)
 Russia and the Fight Against Globalisation (Black House Publishing, 2018)
 The Perversion of Normality: From the Marquis de Sade to Cyborgs (Arktos Media Ltd, 2021)

Примечания

Ссылки 
 Preface to Bolton’s book Thinkers of the Right (2nd ed.)
 Dreamers of the Dark — Exposed, by Bolton , on the Adelaide Institute site. , Bolton’s essay on Savitri Devi.
 Dreamers of the Dark: Kerry Bolton and the Order of the Left Hand Path; a Case-study of a Satanic/Neo Nazi Synthesis
 Керри Болтон. Левые психопаты. От якобинцев до Движения «Оккупай»
 Керри Болтон. Правые мыслители. Вызов материализму

См. также 
 Фашизм в Новой Зеландии

Отрицатели Холокоста
Писатели Новой Зеландии
Конспирологи
Исследователи фашизма
Эзотерики
Оккультисты
Неофашисты
Новые правые
Нацистский мистицизм
Неонацисты Новой Зеландии